Korloff Paris est un joaillier diamantaire français de luxe fondé en 1978 à Lyon par Daniel Paillasseur. Le joailler est à l'origine d'un des plus gros diamants noir au monde appelé Korloff Noir.

Fondation 
Fondée en 1978 à Lyon par Daniel Paillasseur, la marque tire son nom du diamant noir qui, selon la légende, appartenait à une prestigieuse famille russe, les Korloff-Sapojnikoff. Transmis de génération en génération avant de quitter la Russie en 1917, ce talisman porterait chance et protection à quiconque le porterait. Fort de ses 88 carats , il est le plus imposant diamant noir (carbonado) connu au monde de forme brillant. Il est la propriété de  Korloff.

Notes et références

Liens externes  
 

Entreprise fondée en 1978
Entreprise de fabrication ayant son siège en France
Entreprise de joaillerie